Scotton (Harrogate) – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Scotton – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Scotton (Richmondshire) – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)